Ву́лиця Корсунська — вулиця у Залізничному районі Львова, місцевість Сигнівка. Сполучає вулиці Городоцьку та Сигнівку.

Історія 
Історія вулиці пов’язана з історією дільниці Сигнівка, однак точна дата появи вулиці невідома, однак до 1936 року вона називалась Леруцька. З 1936 до 1950 року – Берестецька, і вже з 1950 року – сучасна назва. Забудова вулиці садибна.
.

Примітки

Джерела 

 
 

Вулиці Залізничного району Львова